AWB steht als Abkürzung für:
 Afrikaner Weerstandsbeweging, rechtsextreme Organisation in Südafrika
 Air Waybill, eine Urkunde, siehe Luftfrachtbrief
 Allgemeine Bedingungen für Versicherungen gegen Leitungswasserschäden
 Allgemeine Wirtschaftsbank, eine ehemalige österreichische Bank
 Allgemeine Wirtschaftsbank (Berlin), eine Bank in Berlin
 Anschließender Weichenbereich
 Anwenderbetreuer, Mitarbeiter der IT-Abteilung
 Anwendungsbeobachtung, eine Erhebungsmethode in der medizinischen Forschung
 Apparatewerk Bayern, Hersteller von phonotechnischen Geräten
 Assault Weapons Ban, ein US-Bundesgesetz (1994–2004)
 Australian Wheat Board
 Automatic White Balance, siehe Weißabgleich
 Average White Band, schottische Band
 eine niederländische Marke der Vaillant Group, siehe Vaillant Group #Marken und Standorte

Abkürzung